Macrorhynchia är ett släkte av nässeldjur. Macrorhynchia ingår i familjen Aglaopheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Macrorhynchia